

Persone 
 Machado – famiglia brasiliana di artisti marziali
 Adolfo Machado – calciatore panamense
 Alicia Machado – modella e attrice venezuelana
 Ana Maria Machado – scrittrice e giornalista brasiliana
 Antonio Machado – poeta e scrittore spagnolo
 Antonio Machado Álvarez – scrittore ed etnografo spagnolo
 Arthur Machado – calciatore brasiliano
 Bernardino Machado – politico portoghese
 Celso Machado – compositore brasiliano
 China Machado – modella e produttrice televisiva cinese
 Claiton dos Santos Machado – calciatore brasiliano
 Cristhian Machado – calciatore boliviano
 Cristian Machado – cantante brasiliano
 Deiver Machado – calciatore colombiano
 Denílson Custódio Machado – ex calciatore brasiliano
 Eduardo José Borges Machado – calciatore portoghese
 Eduardo Magalhães Machado, detto Duda – cestista brasiliano, fratello di Marcelinho
 Fernanda Machado – attrice brasiliana
 Filipe Machado – calciatore brasiliano
 Gabriel Machado – calciatore brasiliano
 Gerardo Machado – generale cubano
 João Pedro Almeida Machado – calciatore portoghese
 Joaquim Machado – calciatore portoghese
 Joaquim Maria Machado de Assis – scrittore e poeta brasiliano
 José Ramón Machado Ventura – politico cubano
 Júlio César Machado – scrittore portoghese
 Justina Machado – attrice statunitense
 Leandro Machado – ex calciatore brasiliano
 Luz Machado – scrittrice venezuelana
 Manny Machado – giocatore di baseball dominicano
 Manuel Machado – allenatore di calcio portoghese
 Manuel Machado – scrittore e poeta spagnolo, fratello di Antonio
 Manuel António Machado – ex calciatore angolano
 Manuela Machado – ex maratoneta portoghese
 Marcelo Magalhães Machado detto Marcelinho – cestista brasiliano
 Nicolás Machado – calciatore uruguaiano
 Octávio Machado – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
 Paulo Machado – calciatore portoghese
 Priscila Machado – modella brasiliana
 Raúl Machado – ex calciatore portoghese
 Rodolfo Machado – attore argentino
 Rodrigo Moreno Machado – calciatore brasiliano naturalizzato spagnolo
 Roger Machado Marques – calciatore brasiliano
 Rui Machado – ex tennista portoghese
 Scott Machado – cestista statunitense con cittadinanza brasiliana 
 Sérgio Toledo Machado – ex cestista brasiliano
 Silvio Sérgio Astor Guimarães Machado detto Lula – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Simão Machado – poeta portoghese
 Teresa Machado – ex discobola e pesista portoghese
 Tiago Machado – ciclista portoghese
 Vinicius Machado – attore brasiliano
 Waldo Machado – ex calciatore brasiliano

Altro 
 2543 Machado – asteroide della fascia principale.
 Machado – città del Brasile

Pagine correlate
Antonio Machado (disambigua)